Le Buisson ist der Name mehrerer französischer Orte:

 Le Buisson (Lozère), Gemeinde im Département Lozère
 Le Buisson (Marne), Gemeinde im Département Marne
 Le Buisson, Ortschaft in der Gemeinde Gruffy im Département Haute-Savoie
 Le Buisson-de-Cadouin, Gemeinde im Département Dordogne

Siehe auch:
 Les Buissons